Bình Khánh (Ho Chi Minhstad)
 Bình Khánh (Long Xuyên)